Luke Bambridge e Ben McLachlan erano i detentori del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2020 ma Bambridge si è ritirato dal tennis professionistico mentre McLachlan ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Nikola Mektić e Mate Pavić hanno battuto Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il punteggio di 6-4, 6(5)-7, [10-6].

Teste di serie 

  Nikola Mektić  /  Mate Pavić (Campioni)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (semifinale)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno) 
  Jamie Murray /  Michael Venus (primo turno)

Wildcard 

  Ajeet Rai /  Finn Reynolds (primo turno)

  Alex Lawson /  Artem Sitak (primo turno)

Ranking protetto 

  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (quarti di finale)

Alternate 

  Sebastián Báez /  Luis David Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2023